Le terme Écureuil gris peut se référer à :
 Sciurus carolinensis, l'Écureuil gris (plus rarement dénommé comme « Écureuil gris de Caroline ») ;
 Sciurus griseus, l'Écureuil occidental (plus rarement dénommé comme « Écureuil gris ») ;
 Sciurus arizonensis, l'Écureuil gris d'Arizona ;
 Sciurus aureogaster, l'Écureuil gris du Mexique.